Amerson ist der Familienname folgender Personen:

 A. Binion Amerson (1936–2017), US-amerikanischer Arachnologe, Ornithologe und Ökologe
 Doug Amerson, US-amerikanischer Rockabilly-Musiker